Вуто́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монброн. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16421.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 105 км южнее Пуатье, в 24 км к востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 345 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 233 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 158 были экономически активными, 75 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 158 активных работали 155 человек (79 мужчин и 76 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 75 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XI век). Исторический памятник с 1988 года
 , в которой были найдены взрослые и детские скелеты неандертальцев
 Приходская церковь Сен-Мартен (XII век)
 Бронзовый колокол (1624 год), на котором высечена надпись SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, SANCTE MARTINE. Исторический памятник с 1944 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта